Psiquiatria: Psicosi, terme genèric per a un estat mental en el que el pensament i la percepció estan severament deteriorats.

 Cinema:
 Psicosi (pel·lícula del 1960), pel·lícula de 1960 dirigida per Alfred Hitchcock i interpretada per Anthony Perkins, Janet Leigh i Vera Miles
 Psycho (pel·lícula del 1998), remake de l'anterior, dirigit el 1998 per Gus Van Sant i interpretat per Vince Vaughn, Anne Heche, Julianne Moore i Viggo Mortensen